Джевица () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Опочненский повят, Лодзинское воеводство. Население — 11 157 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Бжустовец
 Бжуза
 Домбрувка
 Домашно
 Гелзув
 Идзиковице
 Ельня
 Кшчонув
 Радзице-Дуже
 Радзице-Мале
 Стшижув
 Тшебина
 Верувка
 Закосцеле
 Жардки
 Жджары
 Аугустув
 Сверчина

Соседние гмины 
 Гмина Гельнюв
 Гмина Одживул
 Гмина Опочно
 Гмина Посвентне
 Гмина Русинув

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Лодзинского воеводства